Isla Isabel kan syfta på följande platser:

Chile 

 Isla Isabel (ö i Chile),

Mexiko 

 Isla Isabela (ö i Mexiko), Nayarit, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar